Arijadna (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Arijadna (Gundulić), drama Ivana Gundulića